Clearmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clearmont (Missouri)
 Clearmont (North Carolina)
 Clearmont (South Carolina)
 Clearmont (Tennessee)
 Clearmont (Wyoming)